Die Gambrinus Liga 2003/04 war die elfte Spielzeit der höchsten tschechischen Spielklasse im Fußball. Sie wurde vom 26. Juli 2003 bis 15. Mai 2004 mit einer Winterpause vom 2. Dezember 2003 bis 13. Februar 2004 ausgetragen.

16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander.

Baník Ostrava gewann mit fünf Punkten Vorsprung den ersten tschechischen Meistertitel

Zusammen mit dem Zweitplatzierten Sparta Prag qualifizierten sie sich für die Champions League. Pokalsieger SK Sigma Olmütz und Slavia Prag spielten im UEFA-Pokal. Slovan Liberec, FC Tescoma Zlín und FK Teplice starteten im UI-Cup.

Viktoria Pilsen und FK Viktoria Žižkov stiegen in die Druhá fotbalová liga ab.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von FC Banik Ostrava

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie Ligy (tschechisch)

Einzelnachweise 

2003
Fußballsaison 2003/04